Rob  Muntz (* 2. April 1963 in Zwolle) ist ein niederländischer Komiker und Radioproduzent, Programmmacher und Unternehmer.

Bekanntheit erreichte er vor allem 1998 durch seine Parodie Hitler in Wenen (Hitler in Wien), die er als Reaktion auf den politischen Aufstieg der FPÖ unter Jörg Haider für die Fernsehsendung Waskracht! des öffentlich-rechtlichen Fernsehsenders VPRO gestaltete.

Leben 
Muntz ist in Nunspeet aufgewachsen und lebt seit 2015 in Zaandam. 1992 lernte er Paul Jan van de Wint kennen, mit dem er alle seine Fernsehprogramme machte und produzierte. Seit März 2011 ist Muntz Mitinhaber eines Einrichtungshauses.

Karriere 
Muntz begann seine Fernsehkarriere als Produktionsassistent bei der Ko de Boswachtershow und dann bei Rad van Fortuin. Danach arbeitete er als Lektor für Catherine Keyl und für Theo van Gogh.

Waskracht! 
1998 holte Van de Wint Rob Muntz für das VPRO-Programm Waskracht!. Sie punkteten mit der Belästigung von Willibrord Frequin und Emile Ratelband und mit der Schaffung des Fernsehpfarrers. So gelang es Muntz beispielsweise, einen amerikanischen Fernsehminister live im Fernsehen in Texas „God damn it“ sagen zu lassen.

Als Muntz als Reaktion auf einen Wahlsieg von Jörg Haider als Adolf Hitler verkleidet durch Wien paradierte, waren die VPRO-Anhänger weniger amüsiert. Verschiedene Mitglieder kündigten ihre Mitgliedschaft und Muntz und Van de Wint wurden vom VPRO-Vorstand suspendiert. Die beiden drohten jedoch mit rechtlichen Schritten und durften dennoch einige Artikel für die VPRO herstellen. Nach dem Hitler Video in Waschkraft gab es einen Rückblick darauf. Darin wurde unter anderem auch der umstrittensten Teil behandelt. Muntz war in seinem Hitlerkostüm einigen orthodoxen Juden nachgelaufen, die vor ihm zu fliehen schienen. Die betreffenden Passanten wurden in der retrospektiven Sendung interviewt. Sie erinnerten sich daran, dass sich der Vorfall am Sabbat ereignet hatte, also eilten sie in eine andere Richtung davon sie wollten aus religiösen Gründen nicht am Sabbat gefilmt werden. Sie erinnerten sich, dass neben einer Kamera auch ein verkleideter Schreihals anwesend gewesen war, hatten aber nicht bemerkt, dass dieser Hitler darstellen sollte.

Nach einer weiteren dreiteiligen Serie unter dem Namen Muntz Actueel und den nie ausgestrahlten Sendungen De Rijdende Hufter, Islam Actueel und den Grote Koninginnen Kwis gaben Muntz und Van de Wint die Arbeit bei VPRO endgültig auf. Ihre redaktionelle Freiheit wurde schließlich nach dem Hitler-Zwischenfall gründlich geschnitten. Sie landeten schließlich als Mitarbeiter von René Zwaap und Willem Oltmans beim Amsterdamer anarchistischen Sender MokumTV.

RVU / AT5 
Muntz kehrte 2002 mit der Talkshow Normen en Waarden zum Fernsehen zurück. Diese elfteilige Talkshow wurde nur auf AT5 ausgestrahlt und später auf DVD veröffentlicht. Im selben Jahr machte er Rob Muntz, Abenteurer! für die RVU. eine 5-teilige Radiodokumentationsserie. In einer Folge wird die Jagd auf exotische Tierarten im Fernsehen anschaulich dargestellt. Die Radioperformance dieser Folge brachte ihm 2003 den Limitless Sound Radio Award ein. In den Jahren 2003 und 2004 produzierte Muntz die 24-teilige Radioserie Inburger King für RVU Radio. Ein urkomischer Blick auf die multikulturelle Gesellschaft. 2004 strahlte die RVU Het Grote Complot - De Wereld Verklad aus, eine Fernsehserie von und mit Muntz und Van de Wint, in der sie beide als Moral Knights auftraten. 2005 erregte die RVU - Serie God does not exist Aufmerksamkeit. Die Amsterdam Sint Nicolaaskerk, in der die Sendung aufgezeichnet wurde, wollte die Ausstrahlung verhindern. Auch der Bund gegen das Fluchen protestierte und die SGP versuchte, die Sendungen durch das Parlament zu stoppen. Stein des Anstoßes waren diesmal die satirischen Skizzen, in denen sich Muntz über eine Reihe religiöser Dogmen und Symbolik lustig machte. Die meisten Sendungen bestanden aus Interviews von Van de Wint mit Wissenschaftlern, in denen einige heilige Kühe aufgeschlüsselt und die atheistische Sichtweise verdeutlicht wurden.

Verder 
Von 2005 bis 2006 machten Muntz und Van de Wint die Sendung De Milieuridders für den Sender LLiNK. Muntz reiste 2007 und 2008 nach Südamerika. Im April 2008 hatten er und Van de Wint ein zweistündiges Interview mit Geert Wilders. Seit 2009 ist er in mehreren Werbespots des Versicherers Ditzo zu sehen. Er schrieb auch Kolumnen in der Zeitung Spits!. 2008 erstellte er eine Reihe von Blogbeiträgen für das Weblog GeenStijl, unter anderem aus Paraguay.

Weblinks 
 https://tvblik.nl/dossier/rob-muntz

Komiker
Niederländer
Geboren 1963
Mann